Machault (Ardenas)
 Machault (Seine-et-Marne)